Турк:
 Турк (Тюрк) — сын Иафета, упоминаемый восточными авторами.

Фамилия 
 Турк, Иван (1913—1937) — югославский студент, участник Гражданской войны в Испании.
 Турк, Михаэль (род. 1976) — немецкий футболист.
 Турк, Руслан (род. 1978) — российский предприниматель.

См. также 
  — мусульманская социальная группа в Индии.
 Турк (Турх) (, ) — коммуна в регионе Бретань, Франция.
 Турки